Nytegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nytegylet, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Nytegylet, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn